Vécsey Miklós (1749–1829) táblabíró, Szatmár vármegye főispánja, császári és királyi kamarás
 Vécsey Miklós (1789–1854) valóságos belső titkos tanácsos, Szatmár vármegye főispánja, a Szent István rend lovagja
 Vécsey Miklós (1835–1903) főrend
 Vécsey Miklós (1869–1951) földbirtokos, főrend, OTI-tisztviselő

Hasonló
Vecsei Miklós (egyértelműsítő lap)